Das Masters Series Madrid 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Oktober 2005 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Der Vorjahressieger Marat Safin trat dieses Jahr nicht zum Turnier an. Im diesjährigen Finale besiegte der Setzlistenerste Rafael Nadal den an acht gesetzten Kroaten Ivan Ljubičić in fünf Sätzen. Es war das einzige Mal, dass ein Finale im Einzel in mehr als drei Sätzen entschieden wurde. Er gewann den 12. Titel seiner Karriere. Im Doppel gewannen Mark Knowles und Daniel Nestor wie schon im Vorjahr und 2002 den Titel. Im Finale besiegte sie Leander Paes und Nenad Zimonjić mit 3:6, 6:3, 6:2. Knowles gewann damit seinen 39. und Nestor seinen 41. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro. Das Finale wurde im Best-of-Five-Format gespielt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 16. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 98 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Madrid